Флаг муниципального образования округ Му́ром Владимирской области Российской Федерации.

Флаг города Мурома — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг является, наряду с основным муниципальным символом — гербом, официальным символом.

Описание 

Флаг города Мурома представляет собой голубое полотнище с отношением длины полотнища к ширине 3:2, несущее изображение фигур городского герба Мурома.

Обоснование символики 
Геральдическое описание герба гласит: «В верхней части герб Владимирский. В нижней — в голубом поле, три крупитчатых калача, которыми сей город отменно славится».

Примечания 

Флаг